Chanel steht für:

 Chanel, französischer Modekonzern
 Chanel Nº 5, ein Parfüm

Chanel ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène Chanel (* 1941), französische Schauspielerin
 Julia Chanel (* 1973), französische Pornodarstellerin
 Pierre Chanel (1803–1841), französischer Missionar und Märtyrer
 Roberto Chanel (1914–1972), argentinischer Tangokomponist und -dichter

Chanel ist der Vor- und Künstlername folgender Person:
 Chanel Terrero (* 1991), spanische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin